HMS „Galatea” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Galatei, postaci z mitologii greckiej:
  – 20-działowy okręt (post ship) szóstej rangi (sixth-rate) zwodowany w 1776, rozebrany w 1783.
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1797, rozebrana w 1809.
  – 36-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1810, od 1836 hulk, rozebrana w 1849.
  – fregata zwodowana w 1859, rozebrana w 1883.
  – krążownik pancerny typu Orlando, zwodowany w 1887, sprzedany w 1905.
  – krążownik lekki typu Arethusa, zwodowany w 1914, sprzedany w 1921.
  – krążownik lekki typu Arethusa, zwodowany w 1934, zatopiony przez okręt podwodny w 1941.
  – fregata typu Leander, zwodowana w 1963, zatopiona jako okręt-cel w 1988.

Przypisy 

Galatea